La première saison de La Ferme Célébrités, émission française de télé réalité, a été diffusée sur TF1 du  au . Elle a été présentée par Christophe Dechavanne et Patrice Carmouze.

Elle a été remportée par Pascal Olmeta qui a ainsi gagné 180 000 € pour l'association « Les Williams en Corse » en faveur de la recherche sur le syndrome de Williams.

Durant une semaine, Emmanuel de Brantes était dans la ferme en tant qu'invité.

Candidats 

Notes :

Déroulement de la saison

Régisseurs 

Le candidat sauvé lors des propositions est nommé régisseur et devient donc intouchable pour les prochaines propositions.

Propositions et départs 
Lors d'une égalité entre deux ou trois candidats, le régisseur doit proposer respectivement un ou deux des candidats à égalité. La première semaine, Ève et Éva sont à égalité et Danièle départage les deux filles en proposant Éva. La quatrième semaine, Maxime, Danièle et Sébastien sont à égalité et Ève les départage en proposant Maxime et Sébastien. Enfin, la septième semaine, Danièle et Vincent sont tous deux à égalité et Ève propose Vincent.

Audiences

Prime 

Sur fond vert : plus hauts chiffres d'audiences
Sur fond rouge : plus bas chiffres d'audiences

Quotidienne 

Les audiences données sont la moyenne pour chaque semaine de l'émission quotidienne.

Sur fond vert : plus hauts chiffres d'audiences
Sur fond rouge : plus bas chiffres d'audiences

Notes et références 

1
Médias et Enclave des papes